Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1982 des communes suivantes : Bray-Dunes, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains-Est, Rosendaël-Est, Leffrinckoucke, Téteghem, Uxem et Zuydcoote.

Contexte 
À la suite de la création du  canton de Coudekerque-Branche par le décret du  par un redécoupage de l'ancien Canton de Dunkerque-Est, André Delattre, maire de Coudekerque-Branche qui avait élu en 1979 dans le Canton de Dunkerque-Est décide de se présenter dans ce nouveau canton. Claude Prouvoyeur maire de Dunkerque (CNI) décide de reconquérir le canton qu'il avait perdu 3 ans auparavant. Face à lui Françis Decodts (PS), Pierre-Etienne Vampouille (Parti écologiste), Jacque Ducrocq (PCF).

Résultats 
 Conseiller général sortant : André Delattre (PS)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Malo-les-Bains
Rosendaël
1982-03
1982-03
1982-03
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est